Carlotto est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
Carlotto (1632-1698), peintre baroque bavarois
Estela Barnes de Carlotto (née en 1930), militante argentine des droits de l'homme
 (née en 1988), joueuse argentine de volley-ball
 (née en 1988), joueuse argentine de volley-ball
 (1995-1978), femme politique péroniste argentine
Massimo Carlotto (né en 1956), écrivain et dramaturge italien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme italien